Onderdistrict in Indonesië
 Ngimbang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngimbang (Ngimbang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Ngimbang (Palang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java